Las lágrimas de San Lorenzo se denominan a: 

 A un fenómeno astronómico de caída de meteoritos denominado Lágrimas de San Lorenzo.
 A un caramelo o dulce elaborado por los monjes del Monasterio de El Escorial y que se denominan Lágrimas de San Lorenzo.